Le tournoi Carol Weymuller Open 1998 est l'édition 1998 du tournoi Carol Weymuller Open qui se déroule du 22 au 26 octobre  1998 à New York. Le tournoi est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 32 participantes dont 16 têtes de série et quatre joueuses qualifiées. 

Michelle Martin s'impose en finale face à la championne du monde et   mondiale Sarah Fitz-Gerald.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Carol Weymuller Open

Liens externes 

Carol Weymuller Open
Sport aux États-Unis en octobre 1998
Sport à New York en 1998
Squash en 1998